Села:
 Савелівка — село, Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Монастириський район
 Савелівка — селище, Донецька область, Бахмутський район

 Савелівка — історична назва села Ксаверове Городищенського району Черкаської області до 1918 року